Preutești se poate referi la:
 Preutești, Neamț
 Preutești, Suceava

Toponime românești